Линдсей Дженнерич (; ) — канадская гребчиха, выступавшая за сборную Канады по академической гребле в период 2000—2016 годов. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Линдсей Дженнерич родилась 30 июля 1982 года в городе Виктория провинции Британская Колумбия, Канада.

Заниматься академической греблей начала в 1997 году. Состояла в гребной команде «Виктория Вайкс» во время учёбы в Викторианском университете, неоднократно принимала участие в различных студенческих регатах.

Дебютировала на международной арене в 2000 году — в распашных рулевых восьмёрках выступила на юниорском мировом первенстве в Загребе, где показала в финале пятый результат.

В 2002—2004 годах достаточно успешно выступала на молодёжных соревнованиях, в частности в парных двойках лёгкого веса побеждала на молодёжных регатах в Дженоа и Познани.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 2007 года, когда вошла в основной состав канадской национальной сборной — в лёгких парных двойках стала серебряной и бронзовой призёркой на этапах Кубка мира в Люцерне и Линце, в то время как на чемпионате мира в Мюнхене в той же дисциплине сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B.

В 2008 году в лёгких одиночках отметилась победами на этапах Кубка мира в Люцерне и Познани, тогда как на мировом первенстве в Линце финишировала в решающем заезде шестой.

На отдельных этапах Кубка мира 2009 года выиграла две бронзовые медали в двойках, при этом на чемпионате мира в Познани заняла шестое место.

В 2010 году в лёгких парных двойках совместно с Трейси Кэмерон одержала победу на мировом первенстве в Карапиро.

На чемпионате мира 2011 года в Бледе стала серебряной призёркой в двойках, уступив в финале только экипажу из Греции. В той же дисциплине была лучшей на этапе Кубка мира в Люцерне.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — вместе с напарницей Патрисией Оби отобралась в парных двойках лёгкого веса в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

После лондонской Олимпиады Дженнерич осталась в составе гребной команды Канады на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2014 году в лёгких парных двойках она выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Люцерне и добавила в послужной список серебряную медаль, полученную на чемпионате мира в Амстердаме.

В 2015 году на мировом первенстве в Эгбелете была близка к призовым позициям, став в двойках четвёртой.

Находясь в числе лидеров канадской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро — на сей раз совместно с Патрисией Оби заняла второе место в программе парных двоек лёгкого веса, уступив в финале только экипажу из Нидерландов, и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Линдсей Дженнерич  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле